Пешня:
 Пешня — инструмент для проделывания прорубей.

Фамилия 
 Пешня, Михаил Александрович (1883—1937) — генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения на Юге России, командир Корниловского ударного полка и Марковской дивизии, галлиполиец.